Юрий Янов:
 Янов, Юрий Константинович (род. 1947) — советский и российский учёный-оториноларинголог.
 Янов, Юрий Николаевич (1931—1966) — советский военный лётчик.